Mit Rochade wird bezeichnet: 

 ein Spielzug im Schach mit König und Turm, siehe Rochade
 (vom Schachzug abgeleitet, im übertragenen Sinne) der situationsbedingte Positionswechsel von Fußballspielern, vor allem Stürmern, während des Spiels

Den Namen Rochade trägt außerdem:

 eine Schachzeitschrift, siehe Rochade Europa  
 ein Repository-System, siehe Rochade Repository
Siehe auch:
 Große Rochade 75